Вольфганг Гельбиг (; ,  — , ) — немецкий антиковед, археолог и арт-дилер, проведший большую часть свой жизни в Италии.

Биография и деятельность 
Родился и учился в Дрездене, затем в университетах Гёттингена и Бонна, где изучал классическую филологию и археологию. Как стипендиат Германского археологического института провёл два года в Риме.

Много путешествовал по Италии, Франции, Греции, был в северной Африке и России. Женился на русской княгине и пианистке, ученице Листа — Надежде Дмитриевне Шаховской (1847—1922), дочери княгини Н. Б. Шаховской. Чета проживала в Риме, где супруг исполнял должность второго секретаря Германского археологического института и был профессором в университете, комиссаром на археологических раскопках в южной Этрурии, членом Академия деи Линчеи.

Издания 
Главные труды:
 «Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte» (Лейпциг, 1864);
 «Untersuchungen über die kampanische Wandmalerei» (1873);
 «Die Italiker in der Po-Ebene» (1879);
 «Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert» (Лейпциг, 1884—87);
 «Die Kampanische Wandmalerei»;
 «Altital. Kultur- und Kunstegeschiche» (1879).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Антиковеды Германии
Археологи Германии
Искусствоведы Германии
Члены Академии деи Линчеи
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Арт-дилеры
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук